Le nom de Rathenau est porté par plusieurs personnalités :

 Emil Rathenau (1838-1915), ingénieur et entrepreneur allemand, fondateur du groupe d’électricité AEG, père de Walther.
 Walther Rathenau (1867-1922), fils du précédent, industriel, écrivain et homme politique allemand, mort assassiné.

Homonymie de patronyme